Markland (historisch gebied), de naam die middeleeuwse Groenlandse ontdekkingsreizigers gaven aan een gebied aan de oostkust van het hedendaagse Canada.

Plaatsen
 Markland (plaats in Canada), een plaats in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Markland (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana

Personen
 Jeremiah Markland, Engels filoloog
 Peter Markland, Engels schaakspeler
 Ted Markland, Amerikaans acteur

Overig
 Markland (landhuis), een historisch landhuis in St. Augustine, Florida
 Markland (meeteenheid), een oude Schotse meeteenheid
 Markland Locks and Dam, een stuwmeer en brug in Ohio